Millwall FC (celým názvem: Millwall Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihovýchodním Londýně. Založen byl v roce 1885 pod názvem Millwall Rovers FC. Od sezóny 2017/18 hraje ve druhé nejvyšší anglické soutěži EFL Championship. Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Den s kapacitou 20 146 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1885 – Millwall Rovers FC (Millwall Rovers Football Club)
 1889 – Millwall Athletic FC (Millwall Athletic Football Club)
 1903 – Millwall FC (Millwall Football Club)

Získané trofeje 

 East London Senior Cup ( 3× )
 1886/87, 1887/88, 1888/89
 East London FA Cup ( 1× )
 1885/86

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1928: Football League Third Division South
 1928–1934: Football League Second Division
 1934–1938: Football League Third Division South
 1938–1948: Football League Second Division
 1948–1958: Football League Third Division South
 1958–1962: Football League Fourth Division
 1962–1964: Football League Third Division
 1964–1965: Football League Fourth Division
 1965–1966: Football League Third Division
 1966–1975: Football League Second Division
 1975–1976: Football League Third Division
 1976–1979: Football League Second Division
 1979–1985: Football League Third Division
 1985–1988: Football League Second Division
 1988–1990: Football League First Division
 1990–1992: Football League Second Division
 1992–1996: Football League First Division
 1996–2001: Football League Second Division
 2004–2004: Football League First Division
 2004–2006: Football League Championship
 2006–2010: Football League One
 2010–2015: Football League Championship
 2015–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League One
 2017– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1885
Fotbalové kluby v Londýně